Пограничный — посёлок в Данковском сельском поселении Серпуховского района Московской области. Вплотную примыкает к городу Серпухов с востока. Посёлок Пограничный и город Серпухов разделяет улица Пограничная.

История 

История Пограничного начинается с 1959 года, с момента образования совхоза «Серпуховский». Изначально на территории посёлка располагалась контора посёлка и машинно-тракторная станция (МТС). Эта аббревиатура до сих пор используется, как неофициальный топоним. До 2012 года посёлок назывался Центральная усадьба совхоза «Серпуховский»  .
В 60-х годах в посёлке началось строительство жилья для сотрудников совхоза на улице Пограничной, которая ныне частично находится на территории посёлка, частично в городе Серпухове.
Сейчас на территории посёлка расположены 8 многоквартирных домов и 15 частных домовладений. Также в Пограничном расположен отдел полиции Серпуховского района МУ МВД России «Серпуховское», детский сад «Улыбка», ЖКО, здесь же имеет юридический адрес ОАО «РАТЕП», действуют два продуктовых магазина, каток, автостоянка, автомойка, бар.

Общественный транспорт 
Посёлок является ближайшим пригородом города Серпухова. Посёлок Пограничный является конечной остановкой для городских автобусов № 17 (Ивановские Дворики) и 17-а (Лесная), а также промежуточной остановкой пригородного автобуса № 24 (Новинки). Маршрут соединяет Пограничный с временным административным центром Данковского поселения — деревней Бутурлино (в 2 км восточнее Пограничного).
В посёлке имеется три автобусных остановки: МТС, Аллея журналистов и Пограничный.

Достопримечательности 
В посёлке находится памятный камень, заложенный членами Серпуховского отделения Союза журналистов Подмосковья 3 мая 2008 года на Аллее журналистов.

Известные люди 
В посёлке Пограничный проживает Матвеева Любовь Ивановна — ранее директор совхоза «Серпуховский». (Почётный гражданин Серпуховского района. Решение Совета депутатов СР 5/42 от 21 мая 2003 года).

Населённые пункты Серпуховского района